Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2013 () проходил с 28 февраля по 10 марта 2013 года в городе Сочи (Россия) на арене кёрлингового центра «Ледяной куб» одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (9-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную России. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

В женском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Чехии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Плей-офф

Итоговая классификация 

  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го и 4-го места.
  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».
(«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение)

Тай-брейки

Плей-офф

Итоговая классификация 

  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в России в 2013 году
Международные соревнования по кёрлингу в Сочи